Рубльов Андрій — уславлений російський чернець-іконописець, автор релігійного образу «Трійця». Послідовник Сергія Радонежського.
 Андрій Рубльов (фільм) (перша назва «Страсті по Андрію» — відома кінострічка режисера на ім'я Тарковський Андрій Арсенійович (1932—1986).
 Андрій Рубльов (монета) — одна з серії пам'ятних монет Банку Росії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок